est la formule brute de plusieurs isomères.

 
 tétrahydroxy-1,2-benzoquinone, numéro CAS 
 tétrahydroxy-1,4-benzoquinone, numéro CAS